Kostelů zasvěcených Čtrnácti svatým pomocníkům je vícero. Nejznámějším a nejvýznamnějším z nich je bazilika Čtrnácti svatých pomocníků. Další:

 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Abertamy) – ve městě Abertamy, okres Karlovy Vary
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Kadaň) – ve městě Kadaň, okres Chomutov
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Krompach) – v obci Krompach, okres Česká Lípa
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Louny) – ve městě Louny, okres Louny
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Mělník) – na náměstí Míru ve městě Mělník, okres Mělník
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Radkovice u Hrotovic) – v obci Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Světce) – ruiny klášterního kostela ve Světcích, části města Tachov, okres Tachov
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Tři Sekery) – v obci Tři Sekery, okres Cheb

spoluzasvěcení
 Kostel Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků (Kadaň) – u kláštera františkánů ve městě Kadaň, okres Chomutov
 Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků (Louny) – hřbitovní na bývalém Žateckém předměstí ve městě Louny, okres Louny

změna zasvěcení
 Kostel Narození Panny Marie v Praze-Michli – do roku 1857 jako kaple Panny Marie Pomocné a Čtrnácti svatých pomocníků

kaple
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Březová nad Svitavou) – ve městě Březová nad Svitavou, okres Svitavy
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Česká Bělá) – na Šibeniční hoře nad městysem Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Grabštejn) – před stejnojmenným hradem ve vsi Grabštejn (části obce Chotyně), okres Liberec
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Hluchá Bašta) – na samotě Hluchá Bašta u obce Branišov, okres České Budějovice
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Chlum Svaté Maří) – v obci Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Chrudim) – ve městě Chrudim, okres Chrudim
 Paletínská kaple zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům – u města Luže, okres Chrudim
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Mradice) – ve vsi Mradice, části města Postoloprty, okres Louny
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Nové Město nad Metují)
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Počátky) – ve vsi Počátky, části města Kraslice, okres Sokolov
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Sušice) – ve městě Sušice, okres Klatovy
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Staré Těchanovice) – na Nickelsbergu u obce Staré Těchanovice, okres Opava
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Vimperk) – ve městě Vimperk, okres Prachatice

zaniklé kostely a kaple
 Kostel Čtrnácti svatých pomocníků na náměstí v Nýrsku, okres Klatovy – zbořen roku 1973
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků jižně od obce Hlízov, okres Kutná Hora – zbořena
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků ve městě Hořice, okres Jičín – zbořena roku 1909
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků ve městě Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov – zbořena roku 1981
 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků ve městě Slaný, okres Kladno – zrušena roku 1785

Reference

Externí odkazy